Zephyrinidae är en familj av snäckor. Zephyrinidae ingår i ordningen nakensnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Zephyrinidae 3 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Zephyrinidae